Ел Линдеро Вијехо има више значења:

 Ел Линдеро Вијехо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро Вијехо (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику